UFC Fight Night: Edgar vs. The Korean Zombie, также известный как UFC Fight Night 165 и UFC on ESPN+ 23 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 21 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Sajik Arena» (Саджик Арена) в городе Пусан, Южная Корея.

Подготовка турнира 
Промоушен впервые организовал турнир в Пусане и второй раз в Южной Корее после UFC Fight Night: Хендерсон vs. Масвидаль в ноябре 2015 года..

Изменения карда 
Изначально в качестве главного события турнира планировался бой в полулёгком весе, в котором должны были встретиться бывший претендент на чемпионский титул Брайан Ортега и Чон Чхан Сон, более известный по прозвищу "Корейский зомби". Однако, Ортега вышел из боя в начале декабря, сославшись на травму колена (разрыв крестообразной связки). Его заменил бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар. Ранее бой между Чоном и Эдгаром уже планировался 10 ноября 2018 года на UFC Fight Night 139. Тогда Эдгар был вынужден выйти из боя после разрыва бицепса. Таким образом, заглавный бой турнира в Пусане был изменён.

На этом турнире планировалось провести бой в женском наилегчайшем весе между ещё одним рейтинговым корейским бойцом Ким Чи Ён и Сабиной Мазо. Однако, 1 ноября было сообщено, что Ким вынуждена выйти из боя из-за травмы локтя. Бой был отменён.

Также на этом турнире планировался бой в женском минимальном весе между Вероникой Маседо и Амандой Лемос. Позднее Маседо была снята с турнира в пользу боя с Арианой Липски 16 ноября на UFC Fight Night 164: Блахович vs. Жакаре. В итоге Лемос провела бой с Мирандой Грэнджер.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира 

(#6) Позиция бойца в официальном рейтинге UFC Топ-15 весовой категории, (д) Дебютный бой в UFC

[**] Рефери снял с Чхве одно очко в 1-м раунде за неоднократный захват сетки руками.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: Шарль Журден vs. Чхве Ту Хо
 Выступление вечера: Чон Чхан Сон и Алешандри Пантожа

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 1 229 500 долларов.

[1] Гонорар бойца за бой, [2] Дополнительная выплата за победу, [3] Бонус за выступление, [5] Штрафы,

[4] Выплата за соблюдение рекламных правил UFC (Promotional Guidelines Compliance pay) - спонсорская выплата компании Reebok

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
26 декабря 2019 года после турнира UFC Fight Night 165: Эдгар vs. Корейский зомби произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Сантьяго Понциниббио (бывший #7) покинул Топ-15 полусреднего веса (продолжительный простой без боёв);

Марчин Тыбура (бывший #15) покинул Топ-15 тяжёлого веса.

См. также 

Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship
UFC в 2019 году

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night